Перрот () — фамилия. Известные носители:

 Перрот, Джон (ок. 1527—1592) — английский и ирландский государственный деятель.
 Перрот, Ким (1967—1999) — американская баскетболистка.